Marco Ruggiero – cantautore belga
 Marco Ruggiero – chitarrista metal italiano